Sezon (2018) był 88. edycją Veikkausliiga – najwyższej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Sezon rozpoczął się 7 kwietnia, a zakończył się 27 października 2018. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytuł zdobyła drużyna HJK Helsinki, dla której był to 29. tytuł w historii.

Drużyny

Uczestnicy

Stadiony

Trenerzy oraz kapitanowie

Zmiany Trenerów

Tabela 

Źródło:

Ostatnia aktualizacja: koniec sezonu

Wyniki

Mecze 1-22

Mecze 23-33

Baraże o utrzymanie 

  zremisowała w dwumeczu 1-1, ale zasadą goli wyjazdowych awansowała do następnej edycji

Przypisy 

2018 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
2018 w Finlandii